Goncalino Almeida (Rio de Janeiro, 1956. január 28. –) amerikai-brazil zsoké. 1990 óta az Amerikai Egyesült Államokban versenyzett, állampolgársága is van. Visszavonult, Kaliforniában él.

Jegyzetek

Források 
Adatlapja, eredményei

1956-ban született személyek
Brazil emigránsok az Amerikai Egyesült Államokba
Brazil sportolók
Rio de Janeiró-iak
Versenylovasok
Élő személyek
Amerikai lovasok